Владимир Байбаков:
 Байбаков, Владимир Викторович (род. 1958) — российский дипломат.
 Байбаков, Владимир Николаевич (род. 1954) — российский предприниматель.